

Toponyme 

 Campi, commune française de Haute-Corse.

Patronyme 

 Famille Campi, famille de peintres de Crémone (Italie) :
 Galeazzo Campi (1475 - 1536) et ses trois fils  :
Vincenzo Campi (1536 - 1591).
Antonio Campi (1523 - 1587).
Giulio Campi (1502 –1572).
 Alberto Campi (1982-), photojournaliste indépendant.
 Bernardino Campi (1520-1591), peintre italien maniériste.
 Davide Campi (1683-1750), peintre italien baroque.
 Giovanni Agostino Giustiniani Campi (1538-1613), 78 doge de Gênes.
 Martine Campi (1962-), joueuse française de basket-ball.
 Ray Campi (1934-2021), chanteur américain de country, de rock 'n' roll et de rockabilly. 
 Thomas Campi (1975-), auteur de BD italien.
 Toussaint Campi (1777-1832), général français de la Révolution et de l’Empire.

Autres 
 Editoriale Campi, maison d’édition italienne.

Références 

Patronyme italien